

Населені пункти та їхні частини
 Ольшини — село в гміні Каменна Ґура Каменноґурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ольшини — село в гміні Ленкі-Шляхецькі Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Ольшини — село в гміні Войнич Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ольшини — село в гміні Бабіце Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Ольшини — село в гміні Жепенник-Стшижевський Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ольшини — село в гміні Мишинець Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Ольшини — село в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Ольшини — село в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства
 Ольшини — село в гміні Щитно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

 Ольшини — частина міста Андрихув у Вадовицькому повіті Малопольського воєводства
 Ольшини — частина міста Ропчиці в Ропчицько-Сендзішовському повіті Підкарпатського воєводства
 Ольшини — частина міста Водзіслав-Шльонський в Водзіславському повіті Сілезького воєводства
 Ольшини — частина міста Живець у Живецькому повіті Сілезького воєводства
 Ольшини — частина села Старий Вітошин у гміні Фаб'янкі Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ольшини — частина села Іґнацув у гміні Войцехув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Ольшини — частина села Тидувка в гміні Кернозя Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Ольшини — частина села Кшивожека в гміні Мокрсько Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Ольшини — частина села Мшальниця в гміні Камьонка-Велька Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ольшини — частина села Єльча в гміні Харшниця Меховського повіту Малопольського воєводства
 Ольшини — частина села Коморники в гміні Рацеховіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Ольшини — частина села Шевниця в гміні Ядув Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Ольшини — частина села Червона в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Ольшини — частина села Івла (Івля) в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ольшини — частина села Особниця в гміні Ясло Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Ольшини — частина села Гута-Ґоґоловська в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ольшини — частина села Корчина в гміні Корчина Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ольшини — частина села Заборув у гміні Чудець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ольшини — частина села Стражув у гміні Красне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ольшини — частина села Поднебиле в гміні Єдліче Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ольшини — частина села Жджари в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ольшини — частина села Стара Ястшомбка в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ольшини — частина села Боброва в гміні Жиракув Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ольшини — частина села Зебжидовіце в гміні Зебжидовіце Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Ольшини — частина села Рихвалд у гміні Ґільовіце Живецького повіту Сілезького воєводства
 Ольшини — частина села Несьвінь у гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ольшини — частина села Ґуркі в гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Ольшини — лісова осада в гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ольшини — лісова осада в гміні Мишинець Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Ольшини — лісова осада в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства

Примітки